Wicehrabiowie Waverley 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1952–1958: John Anderson, 1. wicehrabia Waverley
 1958–1990: David Alastair Pearson Anderson, 2. wicehrabia Waverley
 od 1990: John Desmond Forbes Anderson, 3. wicehrabia Waverley

Najstarszy syn 3. wicehrabiego Waverley: Forbes Alastair Rupert Anderson

Waverley